Paweł Gil (1972-), hokeista, trener
 Paweł Gil (1976-), sędzia piłkarski